Das Benson & Hedges Masters 1980 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1979/80, das vom 6. bis 10. Februar 1980 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die sechste Austragung des Masters.

Der Nordire Alex Higgins erreichte zum dritten Mal in Folge das Masters-Finale, musste sich jedoch dort dem Waliser Terry Griffiths mit 5:9 geschlagen geben. Auf seinem Weg ins Finale konnte Higgins den Titelverteidiger Perrie Mans im Viertelfinale mit 5:1 besiegen.

Finalrunde 
Quellen: SnookerDatabase, SnookerScene

Einzelnachweise 

1980
Snookerveranstaltung 1980
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent